Kvačany je název dvou obcí na Slovensku:

 Kvačany (okres Liptovský Mikuláš) – obec v Žilinském kraji
 Kvačany (okres Prešov) – obec v Prešovském kraji